Demény Piroska (1917–1994) népzenegyűjtő
 Demény Piroska (1963) magyartanár, egyetemi oktató